Yamaneko bezeichnet:

 (23644) Yamaneko, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Yamaneko Group of Comet Observers, eine Gruppe japanischer Astronomen

Yamaneko ist der Familienname folgender Personen:

 Tadashi Yamaneko (* 1970), japanischer Maler